U17-världsmästerskapet i fotboll för damer 2010 var det tredje U17-världsmästerskapet i fotboll för damer och arrangerades i Azerbajdzjan under perioden 22 september–13 oktober 2012.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2012
2012 i Azerbajdzjan
Sportevenemang i Azerbajdzjan
Fotboll i Azerbajdzjan
Fotbollsåret 2012